Slovo líčidlo může mít několik významů:

 líčidlo (kosmetika) – kosmetický přípravek
 líčidlo (rostlina) – rod rostlin z čeledi líčidlovitých
 líčidlo jedlé
 líčidlo americké

Externí odkazy